Trox bezeichnet

 eine Gattung der Erdkäfer (Trogidae), siehe Trox (Gattung)
 den Nachnamen Trox:
 Rainer Trox (* 1946), deutscher Fußballtorwart
 Trox Group, Unternehmen im Bereich Lüftung und Klimatisierung

Siehe auch:
 Trocks